Серебряная:
 Серебряная (приток Чусовой)
 Серебряная (приток Верхней Терси)
 Серебряная (приток Вороньей)
 Серебряная (приток Ёрсы)
 Серебряная (приток Фокиной)

См. также 
 Серебряное
 Серебряный